Miejscowości w USA:
 Grass Lake – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Grass Lake (ang. Grass Lake Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Grass Lake (ang. Grass Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kanabec
 Grass Lake (ang. Grass Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh